Соколоваць — громада та поселення у Копривницько-Крижевецькій жупанії Хорватії
 Соколоваць — поселення у складі громади Дежановаць у Б'єловарсько-Білогорській жупанії Хорватії